Ле Флор има више значења:
 Округ Ле Флор (Оклахома)
 Ле Флор (Оклахома)